Harry Hart peut faire référence à :
 Harry Hart (1905-1979), lanceur de disque et de poids sud-africain ;
 Harry Hart Frank (1908-1964), plus connu sous son nom de plume Pat Frank, écrivain, journaliste américain ;
 Harry Hart, inventeur vers 1874 de l'inverseur de Hart.

Voir aussi
 Henry Hart